Gambia Red Cross Society, la società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Gambia
Ghana Red Cross Society, la società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Ghana